Ба́дди (; ) — английское прозвище, изредка может быть личным именем.

Люди

Прозвище 
Основная статья: 
 Адлер, Бадди (1909—1960; наст. имя Е. Морис Адлер) — американский кинопродюсер.
  (1918—2002; наст. имя Норман Дейл Бейкер) — американский композитор.
  (1941—2015; наст. имя Элзи Уайли Бейкер-младший) — американский автогонщик и комментатор.
  (род. 1951; наст. имя Дэвид Гас Белл) — американский бейсболист.
  (1877—1931; наст. имя Чарльз Джозеф Болден) — американский джазовый корнетист.
  (1930—2017; наст. имя Луис Айсидор Брегман) — американский аранжировщик и дирижёр.
  (1941—2015; наст. имя Перри Карлтон Буйе) — американский сочинитель песен, продюсер и издатель.
  (1915—1986; наст. имя Джейкоб Генри Бэр) — американский боксёр.
 Валастро, Бадди (род. 1977; наст. имя Бартоло Валастро-младший) — американский повар и актёр.
 Гай, Бадди (род. 1936; наст. имя Джордж Гай) — американский блюзовый гитарист и певец.
 Греко, Бадди (1926—2017; наст. имя Армандо Джозеф Греко) — американский джазовый пианист и певец.
  (род. 1958; наст. имя Джон Хью Дайер) — американский политик ( в 2003—2005 гг. и с 2005 года по ).
  (1936—2021; наст. имя Уильям Генри Деппеншмидт) — американский джазовый барабанщик.
  (1895—1950; наст. имя Джордж Гэрд Десилва) — американский сочинитель песен и кинопродюсер.
  (1923—2014; наст. имя Бонифейс Фердинанд Леонард Дефранко) — итальяно-американский джазовый кларнетист.
 Дженнетт, Бадди (1917—1998; наст. имя Гарри Эдвард Дженнетт) — американский баскетболист и тренер.
  (1915—1977; наст. имя Вудроу Уилсон Джонсон) — американский джамп-блюз-пианист и бэнд-лидер.
  (1912—1949; наст. имя Сэмюэл Голдберг) — американский певец.
  (1915—2002; наст. имя Уильям Лестер) — американский актёр-комик.
  (1961—2015; наст. имя Уильям Фриц Энсор) — американский рестлер.
 Майлз, Бадди (1947—2008; наст. имя Джордж Аллен Майлз-младший) — американский композитор, барабанщик, гитарист, певец и продюсер.
 Макмастер, Бадди (1924—2014; наст. имя Хью Алан Макмастер) — канадский скрипач.
  (род. 1988; наст. имя Мэттью Адамс) — австралийский рестлер.
 Морроу, Бадди (1919—2010; наст. имя Муни Зудекофф) — американский тромбонист и бэнд-лидер.
 О’Коннор, Бадди (1916—1977; наст. имя Герберт Уильям О’Коннор) — канадский хоккеист.
  (1931—2016) — американский тренер по американскому футболу.
 Рёмер, Бадди (1943—2021) — американский политик (губернатор Луизианы в 1988—1992 гг.)
 Рич, Бадди (1917—1987; наст. имя Бернард Рич) — американский джазовый барабанщик, бэнд-лидер, сочинитель песен и дирижёр.
 Роджерс, Бадди (1904—1999; наст. имя Чарльз Эдвард Роджерс) — американский актёр и джазовый музыкант.
 Роджерс, Бадди (1921—1992; наст. имя Герман Густав Роде-младший) — американский рестлер.
  (1941—2016; наст. имя Винсент Альберт Сиэнси-младший) — американский политик ( в 1975—1984 и 1991—2002 гг.), адвокат, ведущий ради-ток-шоу, политкомментатор.
 Хилд, Бадди (род. 1992; наст. имя Чавано Рейнер Хилд) — багамский баскетболист.
 Холли, Бадди (1936—1959; наст. имя Чарльз Хардин Холли) — американский певец и сочинитель песен.
 Хэккетт, Бадди (1924—2003; наст. имя Леонард Хэкер) — американский актёр-комик и певец.
 Эбсен, Бадди (1908—2003; наст. имя Кристиан Ладолф Эбсен-младший) — американский актёр-комик и танцор.
См. также

Личное имя 
  (род. 1961) — американский певец.
 Нокс, Бадди (1933—1999) — американский певец и сочинитель песен.
 Хандлсон, Бадди (род. 1999) — американский актёр.
  (1937—2015) — американский музыкант.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж Looney Tunes.
  (наст. имя Гарольд Уильям Брэдли-младший) — персонаж комиксов.
  — рекламный маскот Lee.
  (наст. имя Бернард «Бадди» Бейкер) — персонаж комиксов.

Buddy 
 Buddy — норвежский электромобиль.
  — американский журнал.
 Buddy Complex — аниме.
 Buddy Holly — альбом (1958) певца Бадди Холли.
 Buddy Holly — песня (1994) группы Weezer.
 SQL Buddy — веб-приложение.
 United Buddy Bears — международная художественная выставка.

Прочее 
  — собака .
 Бадди-муви («Приятельский фильм») — жанр кино.
 «История Бадди Холли» — американский фильм 1978 года.
 «» — мюзикл 1989 года.
 Центр Бадди Холли — музей в Техасе.

См. также 
 Бадд
 Приятель